Чемпионат Исландии по футболу 2015 — является 104-м сезоном с момента его создания. В чемпионате приняло участие 12 команд. Чемпионский титул защищает Стьярнан.

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам сезона 2014 высший дивизион покинули футбольные клубы:

 Фрам — 11-е место в турнирной таблице (21 очко) 
 Тор — 12-е место в турнирной таблице (12 очков) 

Из Первого дивизиона квалифицировались футбольные клубы:

 Лейкнир — 1-е место в турнирной таблице (48 очков) 
 Акранес - 2-е место в турнирной таблице (43 очка)

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Official website 
 Football-Lineups 

Чемпионат Исландии по футболу
2015 год в Исландии
Исландия
Футбол в Европе в 2015 году